Іванов Сергій Борисович (1953) — російський державний діяч, генерал-полковник ФСБ, міністр оборони Росії (2001—2007), перший заступник Голови Уряду Російської Федерації, керівник Адміністрації президента РФ — у відставці.
 
 Іванов Сергій Віталійович (1958—2021) — український хімік, докторн хімічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки.
 
 Іванов Сергій Ілліч (1957) — український графік і живописець.
 Іванов Сергій Олексійович (1988—2018) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Іванов Сергій Петрович (1951—2000) — український кіноактор, Народний артист України (1998).
 Іванов Сергій Степанович — голова сільськогосподарського виробничого кооперативу «Агрофірма „Миг-Сервіс-Агро“» (Миколаївська область), заслужений працівник сільського господарства України.